Sanne (naam), een meisjesnaam
 Sanne (Hassel), een dorp in Duitsland
 Sandra Denotté, Belgische zangeres met artiestennaam Sanne
 Sanne (televisieserie), Nederlandse jeugdserie uit 1983